Кубок Польши по футболу () — это ежегодное соревнование для футбольных клубов, проводимое Польским футбольным Союзом. Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом в Суперкубке, а также получает право выступить в Лиге Европы УЕФА.

Регламент 
К соревнованиям допускаются клубы Экстракласы, I и II лиг (определяющий сезон 2011/12), а также 16 победителей региональных кубков. Всего в турнире участвуют 85 клубов. Розыгрыш проводится по системе с выбыванием. Победитель получает право выступить в Лиге Европы УЕФА.

Победители 
Кубок Польши разыгрывается с 1926 года. Первым победителем былa «Висла» (Краков). До 1951 года кубок не разыгрывался. В 1951 Польский Футбольный Союз признал, что чемпионом Польши будет не победитель лиги, а победитель Кубка. Поэтому чемпионом стала не «Висла», а «Рух» (Хожув). В 1953 и 1958—1961 годах не разыгрывался. Футболисты команды «Гурник» (Забже) в 1968—1972 гг. стали обладателями кубка пять раз подряд.

Статистика по клубам

См. также 
 Чемпионат Польши по футболу

 
Появились в 1925 году в Польше